L'auberge de Provence peut désigner :
 les auberges hospitalières de Rhodes
 l'auberge hospitalière d'Il-Birgu
 l'auberge hospitalière de La Valette